Марёй-сюр-Арно́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Шарос. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18137.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 220 км к югу от Парижа, в 115 км южнее Орлеана, в 29 км к юго-западу от Буржа.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 579 человек.

Экономика 
Основу экономики составляют лесное и сельское хозяйство.

В 2007 году среди 337 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 241 были экономически активными, 96 — неактивными (показатель активности — 71,5 %, в 1999 году было 63,9 %). Из 241 активных работали 205 человек (104 мужчины и 101 женщина), безработных было 36 (21 мужчина и 15 женщин). Среди 96 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 47 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пьер (XII век)
 Статуя Христа в гробнице (XVI век). Исторический памятник с 1892 года
 Скульптурная группа «Пьета» (XVI век). Исторический памятник с 1934 года
 Разрушенная башня феодального замка
 Водяная мельница

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер